

Patronyme
 Alexandre Cardet, (1856-1941), fut un homme politique français.
 Carlos Cardet, (1951- ), est un coureur cycliste cubain.

Toponymie
 Cardet est une commune française, située dans le département du Gard et la région Languedoc-Roussillon.

Homonymie
Homonymie de patronyme